Тодески́ни () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Тодескини, Бруно (род. 1962) — швейцарский актёр
 Тодескини, Лео (1916—1940) — итальянский танкист